CL2 steht für:
 Latrophilin 2, Humanprotein
 CAS Latency 2, Column Address Strobe Latency von 2 Taktzyklen

Cl2 steht für:
 Chlor

Siehe auch:
 CLII